Llista dels noms, en jeroglífics, de les principals deïtats egípcies:
 Es donen els noms egipcis, i grecs entre parèntesis, dels principals déus, ordenats pel seu nom en grec, quan és conegut.

A

B

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Enllaços externs 
 Rosa Thode, El panteó egipci, a egiptologia.org 
 Elisa Castel: Gran Diccionari de Mitologia Egípcia, a egiptologia.com  

Mitologia egípcia
Deus egipcis
Llistes d'egiptologia